Le barbotin est une pièce mécanique inventée par le capitaine de vaisseau Benoît Barbotin.

 l'abbé Emmanuel Barbotin (1741-1816), député de la Constituante, curé de Prouvy, près de Valenciennes
 l'Abbé Louis Barbotin (1762-1848), aumônier de l'Armée catholique et royale pendant la Guerre de Vendée
 l'abbé Barbotin, écrivain du  ayant contribué à la défense de la langue bretonne
 Joseph Barbotin (1847-1918), poète berrichon
 Louis Barbotin (architecte) (1852-1914) Architecte à  Roubaix
 William Barbotin (1861-1931), peintre, sculpteur et graveur français
 Gisèle Barbotin (1900-1958), poétesse
 Pierre Barbotin (1926-2009), coureur cycliste français